О́льга Го́лубева:
 Голубева, Ольга Александровна (1868—1942) — актриса.
 Голубева, Ольга Дмитриевна (1921—2003) — библиограф, библиотековед, книговед.
 Голубева, Ольга Львовна (род. 1970) — российская спортсменка (пауэрлифтинг).
 Голубева, Ольга Тимофеевна (1923—2011) — советский военный авиационный штурман.
 Голубева, Ольга Фёдоровна (известна как: Елена Феррари; 1889 или 1899—1938) — русская и итальянская поэтесса, сотрудница Разведупра РККА.